Бе́рта (умерла ок. 690 года) — святая игумения Авенай. День памяти — 1 мая.

Биография 

Святая Берта была женой святого Гундеберта, владельца поместий в Шампани, дворянина королевских кровей. Святой Гундеберт построил для неё и для её общины монастырь в  неподалёку от Реймса. Затем он сам удалился в монастырь на побережье и вскоре был убит мародёрами-язычниками.

По преданию, жители Авне страдали от нехватки воды. Святой апостол Пётр явился святой Берте и показал ей поле, в которой был хороший источник, который она купила за фунт серебра. Источник стал святым, по преданию на нём исцелялись от разных болезней. Он также обеспечивал водой не только сестёр, но и жителей окрестностей Авне. Святая Берта была умучена родственниками святого Гундеберта, которые обвинили её в раздаче его денег бедным.

Неизвестно, какое правило, бенедиктинское или колумбаново, использовалось в монастыре Берты.

Литература 
 H. Fisquet, Archidiocèse de Reims, Repos, coll. «La France pontificale», 1864, p. 336
 Sainte Berthe на Nominis.
 Claude le Liseur, «Saints pour le 28 avril du calendrier ecclésiastique» на Forum orthodoxe.com. 12 апреля 2004 г.
 M. Benoist, Dictionnaire de Géographie sacrée et ecclésiastique, vol. 29, t. 2, Abbé J.-P. Migne, coll. «Encyclopédie théologique», 1863

Святые Шампани
Христианские святые VII века
Святые по алфавиту
Католические святые